The Arab est le titre de plusieurs films :
 , film américain réalisé par Cecil B. DeMille et sorti en 1915. 
 , film américain réalisé par Rex Ingram et sorti en 1924.

Voir aussi